Torneo Apertura 2022 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Apertura 2022 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2022 en Colombia.
 Torneo Apertura 2022 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2022 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2022 en Guatemala.
 Série d'Ouverture 2022 en Haití.
 Torneo Apertura 2022 en Honduras.
 Torneo Apertura 2022 en México.
 Torneo Apertura 2022 en Nicaragua.
 Torneo Apertura 2022 en Panamá.
 Torneo Apertura 2022 en Perú.
 Torneo Apertura 2022 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2022 en Uruguay.

Véase también
 Torneo Apertura 2021,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2021,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2022,  desambiguación.